Уильям Робертс (): Робертс, Уильям (1841—1910) — американский генерал.
 Робертс, Уильям (1912—2001) — американский легкоатлет, олимпийский чемпион.
 Робертс, Уильям (1895—1980) — английский художник.
  (1913—1997) — американский сценарист.
 Рик Росс, настоящее имя — Уильям Робертс (род. 1976) — американский рэпер